Футбольная лига в сезоне 1970/71 — 73-й сезон Футбольной лиги Англии, составлявшей на тот момент четыре высших дивизиона в системе футбольных лиг Англии.

Чемпионом Англии по итогам сезона в восьмой раз в своей истории стал «Арсенал». Второй дивизион выиграл «Лестер Сити». Третий дивизион выиграл «Престон Норт Энд», Четвёрый дивизион — «Ноттс Каунти».

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Результаты матчей

Третий дивизион

Результаты матчей

Четвёртый дивизион

Результаты матчей

Ссылки 
 Футбольная лига 1970/71 на RSSSF.com

1970
Английский чемпионат
Английский чемпионат
Спорт в Великобритании в 1970 году
Спорт в Великобритании в 1971 году